Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Ramsey () :
le comté de Ramsey, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
le comté de Ramsey, situé dans l'État du Minnesota.